Lung-jou je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Lung-jou (Kan-su) – historický region zahrnující větší či menší část provincie Kan-su, a severovýchod provincie Čching-chaj;
 Lung-jou (Če-ťiang) – okres v městské prefektuře Čchü-čou v provincii Če-ťiang.